Georgi puede hacer referencia a:

 Johann Gottlieb Georgi, químico, geógrafo y naturalista alemán.
 Georgi Dimitrov, político búlgaro.
 Georgi Gapón, sacerdote ortodoxo y político ruso.
 Georgi Malenkov, político soviético.
 Georgi Plejánov, revolucionario ruso.
 Georgi Purvanov, político búlgaro.
 Georgi Zhúkov, militar soviético.